Dinosaurus nebo dinosaur může být:
 vyhynulý živočich (s výjimkou ptáků) řazený do skupiny dinosaurů
 Dinosaur (Colorado) – městečko v Coloradu ve USA
 Dinosaurus! – americký film režiséra Irvina Yeaworthe z roku 1960
 Dinosaurus (film) – americký animovaný film režisérů Ralpha Zondaga a Erica Leightona z roku 2000
 Dinosaurus (seriál) (též Dinosaurové) – americký televizní seriál z let 1991–1994
 The Dinosaurs – americká rocková skupina
 Dinosaur Jr. – americká rocková skupina
 Dinosaur (album, Dinosaur Jr.) – album americké rockové skupiny Dinosaur Jr. z roku 1985
 Dinosaur (album, B'z) – album japonské rockové skupiny B'z z roku 2017